Jacob de Littemont ou Jacob de Litemont ou Jacob de Lichtemont était peintre de cour pour les rois Charles VII et Louis XI. Il fut remplacé par Jean Fouquet vers 1475.

On sait peu de chose de Jacob de Littemont. Il semble provenir du sud des Pays-Bas, et a peut-être été formé dans l'entourage de Jan Van Eyck. 

Il séjourne à Bourges vers 1450 et est employé par Jacques Cœur pour la réalisation de la verrière de l'Annonciation à la cathédrale de Bourges, et peut-être aux décors de la chapelle de son hôtel (très lourdement restaurés en 1869). Il entre au service de Charles VII après la disgrâce du financier en 1451, et reste peintre du roi jusqu'en 1474. Il répond à une commande de René d'Anjou en 1451, et participe aux décors des funérailles de Charles VII en 1461, aux côtés de Colins d'Amiens, Pierre Hennes, et Jean de Montluçon : il réalise divers ornements, bannières, et armoiries, et moule le visage du roi pour son effigie funéraire. Entre 1463 et 1469, il est employé par Louis XI pour la réalisation d'étendards. Il apparaît encore à Compiègne en 1474.

Œuvres 
 Le Dais de Charles VII, Paris, musée du Louvre, (œuvre attribuée à Jacob de Littemont).
 Le vitrail de la chapelle de Jacques-Cœur à la cathédrale Saint-Etienne de Bourges représentant l'Annonciation (carton attribué à Jacob de Littemont).

Bibliographie 
 Le Dais de Charles VII, 2010.
 Elisabeth Antoine, « Une acquisition exceptionnelle pour le Louvre », Bulletin de la Société des Amis du Louvre, , , (disponible sur Internet).
 Albert Châtelet, « Jacob de Littemont », dans Cahiers d'archéologie et d'histoire du Berry, hors série : études offertes à Jean-Yves Ribault, , .
 Louis Grodecki, « Le maître des vitraux de Jacques Cœur », dans Etudes offertes à Charles Sterling, Paris, PUF, 1975, .
 Vallet de Viriville, « Jean Fouquet », dans Revue de Paris, XXXVIII, juillet-, .

Liens externes 
 site des Amis du Louvre 
 

Peintre français du XVe siècle
Peintre de cour